Lorz ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lorz (* 1947), deutsche Historikerin
 Florian Lorz (1900–1961), deutscher Agrarjournalist, Agrarpolitiker und Verbandsfunktionär
 Frederick Lorz (1884–1914), US-amerikanischer Langstreckenläufer
 Ralph Alexander Lorz (* 1965). Rechtswissenschaftler und hessischer Politiker
 Sigrid Lorz (* 1978), deutsche Rechtswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Lortz